Чандарлы может означать:

 Чандарлы (залив) — залив Эгейского моря.
 Чандарлы (город) — город в Турции.
 Чандарлы — турецкая семья, из которой происходили 5 великих везирей Османской империи.
 Чандарлы Али-паша — великий визирь Османской империи, при султане Мураде I, султане Баязиде I и Сулеймане Челебие (1387—1406).